A Moctezuma (helytelenül Montezuma) azték uralkodók neve. Jelentései:
I. Moctezuma (1368–1469), az ötödik azték uralkodó
II. Moctezuma (1466–1520), a kilencedik azték uralkodó, az ő uralkodása alatt kezdődött Mexikó spanyol meghódítása
 Carlos Montezuma (1866–1923) indián polgárjogi aktivista 

Földrajzi nevek
 Argentína
Moctezuma, település Buenos Aires tartományban, Carlos Casares partidóban
 Mexikó
Moctezuma, folyó
Moctezuma, község San Luis Potosí államban
Moctezuma, település San Luis Potosí államban, az azonos nevű község központja
Moctezuma, község Sonora államban
Moctezuma, település Sonora államban, az azonos nevű község központja
Moctezuma, település Puebla államban, Nopalucan községben
Moctezuma, település San Luis Potosí államban, Aquismón községben
Moctezuma, település Yucatán államban, Tizimín községben
Moctezuma, település Guerrero államban, San Marcos községben